Влади́мир Григо́рьевич Адмо́ни (также Вольдема́р Вольф Го́йвишевич Кра́сный-Адмо́ни; 29 октября 1909, Санкт-Петербург — 26 ноября 1993, там же) — советский и российский лингвист, литературовед, переводчик и поэт, доктор филологических наук (1947), профессор (1948). Член-корреспондент Гёттингенской академии наук, доктор honoris causa Упсальского университета. Председатель бюро секции художественного перевода Ленинградского отделения СП СССР.

Биография 
Сын известного историка, публициста и еврейского общественного деятеля Григория Яковлевича Красного-Адмони; младший брат композитора Иоганна Григорьевича Адмони.

Окончил отделение иностранных языков Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена (1930). Кандидатская диссертация (1939) посвящена творчеству Жан Поля (Рихтера), докторская диссертация (1947) — творчеству Ибсена.  Член Союза писателей с 1939 года. Преподавал в пединституте иностранных языков и в пединституте им. А. И. Герцена; заведовал в последнем кафедрой германской филологии. С 1960 г. вплоть до смерти — сотрудник Института лингвистических исследований РАН.

В 1964 году на судебном заседании по делу Бродского выступил в его защиту, дав высокую оценку ему как поэту и переводчику.

Начиная с 1984 года, опубликовал несколько сборников оригинальных стихов (некоторые написаны по-немецки или переведены на немецкий автором); в соавторстве с Т. И. Сильман — мемуарная проза «Мы вспоминаем» (1993).

Как германист и теоретик языка сформировался в рамках ленинградской грамматической школы (к которой принадлежали также В. М. Жирмунский, С. Д. Кацнельсон и др.). Для его подхода характерно внимание к фактам истории языка; в грамматическом анализе один из первых использовал понятие полевой структуры.

Похоронен на Преображенском еврейском кладбище в Санкт-Петербурге.

Двоюродный брат — доктор геолого-минералогических наук Лев Исаакович Красный.

Основные работы 
Автор трудов по немецкому языку, теории грамматики, немецкой и скандинавской литературе. Стихи, мемуарная проза, стихотворные и прозаические переводы с немецкого и скандинавских языков (многие в соавторстве с женой, Т. И. Сильман). Ряд научных и художественных произведений написаны по-немецки или опубликованы в немецких переводах.

По германистике
 Введение в синтаксис современного немецкого языка. М., 1955.
 Исторический синтаксис немецкого языка. М., 1963.
 Развитие структуры предложения в период формирования немецкого национального языка. Л., 1966;
 Пути развития грамматического строя в немецком языке. М., 1973;
 Синтаксис современного немецкого языка: Система отношений и система построения. Л., 1973;
 Der deutsche Sprachbau. Теоретическая грамматика немецкого языка. 4-е изд. М., 1986;

По общему языкознанию
 Основы теории грамматики. М.;Л., 1964.
 Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. М., 1988.
 Система форм речевого высказывания. СПб., 1994.

По литературоведению
 Генрик Ибсен. Очерк творчества. 2-е изд. Л., 1989.
 Томас Манн. Очерк творчества. Л., 1960. (Совм. с Т. И. Сильман).
 Поэтика и действительность: Из наблюдений над зарубежной литературой XX в. Л., 1975;
 Die neue Menschlichkeit. 1992.

Примечания

Литература 
 Павлов В. М., Шубик С. А. Владимир Григорьевич Адмони (1909—1993) // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т. 53. № 3. С. 94—95.
 Творческое наследие В. Г. Адмони и современная филология. СПб., 1998;
 Система языка и структура высказывания: Материалы чтений, посвященных 90-летию со дня рождения Владимира Григорьевича Адмони (1909—1993) / отв. ред. С. А. Шубик. СПб.: Наука, 1999.

Ссылки 
 
 Биография на сайте ИЛИ РАН
 Шуламит Шалит Поэт и муза

Лингвисты СССР
Лингвисты России
Литературоведы СССР
Литературоведы России
Германисты
Скандинависты
Историки языка
Поэты России XX века
Русские поэты
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Переводчики поэзии на русский язык
Переводчики с немецкого языка
Мемуаристы России
Многоязычные писатели
Выпускники Тенишевского училища
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Сотрудники Института лингвистических исследований РАН
Члены Союза писателей СССР
Почётные доктора Уппсальского университета
Члены Гёттингенской академии наук
Похороненные на Преображенском еврейском кладбище